Il doppio del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marc López e Lamine Ouahab erano i detentori del titolo, ma López non ha partecipato.

Ouahab ha fatto coppia con Adrián Menéndez Maceiras, ma ha perso contro Harsh Mankad e Adil Shamasdin nel 1º turno.

Pablo Andújar e Flavio Cipolla hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Oleksandr Dolgopolov Jr. e Artem Smyrnov.

Teste di serie

 Harsh Mankad /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro /  Simone Vagnozzi (primo turno)

 David Marrero /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale) 
 Carlos Poch-Gradin /  Pere Riba (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2010